Агри́пни́я (от  — гнать, прогонять,  — сон) — бессонница, бдение.

См. также 
 Всенощное бдение
 Вигилия (литургика)